Francisco Elizondo Garrido (Ciudad de México, 17 de enero de 1982) es un político mexicano, fue miembro del Partido Verde Ecologista de México y en dos ocasiones ha sido diputado federal.

Biografía 
Francisco Elizondo es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Anáhuac y tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

De 2003 a 2011 ocupó diversos cargos en la estructura nacional del Partido Verde Ecologista de México; entre las que estuvieron delegado, jefe delegaciones, integrante del Consejo Político Nacional, consejero y delegado ante el Instituto Federal Electoral.

De 2006 a 2009 fue diputado federal por el principio de representación proporcional a la LX Legislatura. En este cargo fue secretario en las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la de Juventud y Deporte. Además de integrante en las comisiones de Puntos Constitucionales; Seguridad Pública; Especial encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral 2009; Especial para la Reforma del Estado; y, Bicamaral Encargada de los Festejos con motivo de la Conmemoración de los 150 años de la Constitución de 1857.

De 2011 a 2013 ocupó el cargo de Secretario de Ecología y Medio Ambiente del gobierno de Quintana Roo, siendo gobernador Roberto Borge Angulo y de 2013 a 2018 fue director del Centro SCT y por tanto delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Quintana Roo.

Renunció a este cargo en 2018 al ser nuevamente electo por el principio de representación proporcional a la LXIV Legislatura que concluirá en 2021. Asumió el cargo el 1 de septiembre de ese año en la bancada del PVEM, pero el 5 de septiembre siguiente pasó a formar parte de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional junto con otros cuatro antiguos diputados del Partido Verde.

Referencias 

 

Nacidos en Ciudad de México
Alumnado de la Universidad Anáhuac
Alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México
Diputados de la LX Legislatura de México
Diputados de la LXIV Legislatura de México
Miembros del Partido Verde Ecologista de México